Hypocephalini é uma tribo de coleóptero da subfamília Anoplodermatinae. Na qual compreende uma única espécie e gênero; distribuído apenas no Brasil.

Sistemática
 Gênero Hypocephalus (Desmarest, 1832)
 Hypocephalus armatus (Desmarest, 1832)

Anoplodermatinae
Hypocephalini
Tribos de coleópteros